W eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1982 strefy CONCACAF wzięło udział 15 drużyn. System rozgrywek był analogiczny do tego sprzed czterech lat.

Runda 1

Strefa Północna

Strefa Środkowa

Strefa Karaibów

Runda pre eliminacyjna

Podgrupa A

Podgrupa B

Grupa Finałowa (mecze w Tegucigalpa)

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1982
 
1980 w piłce nożnej
1981 w piłce nożnej